Паренаго — фамилия.

Носители фамилии 
 Паренаго, Александр Николаевич (1847—1908) — российский вице-адмирал.
 Паренаго, Михаил Алексеевич (1780—1832) — российский издатель и переводчик.
 Паренаго, Олег Павлович (род. 1939) — советский и российский учёный-химик.
 Паренаго, Павел Петрович (1906—1960) — советский астроном, член-корреспондент АН СССР.
 Паренаго, Сергей Николаевич (1866 — после 1936) — российский и советский врач, доктор медицины, директор Старорусских минеральных вод.

Другое 
 Паренаго — российский дворянский род.
 Паренаго — лунный кратер.
 (2484) Паренаго  — астероид.